Faillissementskosten
 Kosten van de afhandeling van beneficiaire aanvaarding